L'organigramme est une représentation  des liens fonctionnels, d'organisation et hiérarchiques d'un organisme, d'un programme, etc. Il se doit de posséder une référence documentaire.

Il peut être réalisé sous différentes formes, la plus classique étant le râteau.

Organigramme peut désigner :
 organigramme, une représentation schématique des liens qui existent entre les individus d'une organisation ;
 organigramme, un mode de présentation d'un phénomène complexe s'appuyant sur la mise en relation de cases contenant des informations par des traits ou des flèches ;
 organigramme, une représentation d'une programmation sous forme d'un schéma ;
 organigramme de serrurerie, la hiérarchie existant dans une infrastructure qui  définit qui ouvre quoi ;
 organigramme des tâches du projet, une décomposition hiérarchique des travaux nécessaires pour réaliser les objectifs d'un projet ;
 organigramme de montage, un document qui répertorie toutes les phases d'élaboration d'une pièce jusqu'à son stockage ;
 organigramme technique de produit, en gestion de projet, la décomposition hiérarchique des produits à réaliser lors d'un projet.

Systémique